Наименование Гампа может означать:

 Гампа, или Гампа-дзонг () — тибетское название уезда Гамба (совр. ) округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая.
 Гампа-дзонг — также деревня, административный центр этого уезда (совр. ).